Offenhausen, une commune de Bavière (Allemagne).
 Offenhausen, une commune d’Autriche.